Повзун індійський — один з видів лабіринтових риб (Anabantoidei) із родини анабасових (Anabantidae).
 Повзун — ланка механізму, що здійснює вертально-поступальний рух у прямолінійних напрямних або коливний рух у дугових напрямних, пов'язаних з корпусом (стійкою).

 Повзун Василь Петрович (1919—2011) — український кларнетист та музичний педагог, Заслужений діяч мистецтв України, почесний доктор Молдавської академії музики та мистецтв.